s102 (Almere), een stadsroute die de A6 met Almere-Haven verbindt
 s102 (Amsterdam), een stadsroute in Amsterdam die van Westelijk havengebied naar het centrum loopt
 s102 (Den Haag), een stadsroute in Den Haag die loopt over een gedeelte van de Raamweg
 S102 (Nijmegen), een stadsroute in Nijmegen